Follett ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Newhall Follett (* 1914), US-amerikanische Schriftstellerin
 James Follett (1939–2021), britischer (Drehbuch-)Autor
 John F. Follett (1831–1902), US-amerikanischer Politiker
 Ken Follett (* 1949), walisischer Schriftsteller
 Mary Parker Follett (1868–1933), Autorin über Managementtheorien und politische Theorien
 Rosemary Follett (* 1948), australische Politikerin
 Wilbur Irving Follett (1901–1992), US-amerikanischer Fischkundler

Follett bezeichnet außerdem:
 Follett (Texas), Ort in den USA

Siehe auch:
 Follet